Иван Бояджиев може да се отнася за:
 Иван Бояджиев (офицер)
 Иван Бояджиев (график)
 Иван Бояджиев (революционер)
 Иван Бояджиев (строител)
 Иван Бояджиев (футболист)
 Иван Бояджиев (художник)